Miejscowości w Polsce:
 Świeryż Drugi
 Świeryż Pierwszy

Linki zewnętrzne